Известно несколько фильмов с названием «Зверь»:
 Зверь (фильм, 1953) — драма, Мексика, режиссёр Луис Бунюэль
 Зверь (фильм, 1975) — эротический комедийный фильм ужасов, Франция, режиссёр Валериан Боровчик
 Зверь (фильм, 2007) — триллер, США, режиссёр Елена Ланская
 Зверь (телесериал, 2009)
 Зверь (фильм, 2017) — триллер, Великобритания

См. также 
 Зверь (значения)
 Звери (значения)